Evil Under the Sun puede hacer referencia a:
 Maldad bajo el sol (título original Evil Under the Sun), novela de Agatha Christie publicada en 1941.
 Muerte bajo el sol (título original Evil Under the Sun), película británica de 1982, basada en la novela anterior.